Brookfield Place – grattacielo di Calgary
 Brookfield Place – grattacielo di New York
 Brookfield Place – grattacielo di Perth
 Brookfield Place – grattacielo di Toronto